Гран-прі Європи 1984 — п'ятнадцятий етап чемпіонату Світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 1984 року. Пройшов на трасі Нюрбургрінг в Німеччині. Змагання відбулися 7 жовтня 1984 року.

Перегони 

Гран-прі Європи
Жовтень 1984